Boisea är ett släkte av insekter. Boisea ingår i familjen smalkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Smalkantskinnbaggar
Boisea